

Geografia 
 Vallejo – città statunitense nella contea di Solano in California

Persone 
 Álex Vallejo – calciatore spagnolo
 Alfonso Vallejo – drammaturgo, neurologo, pittore e poeta spagnolo
 Antonio Buero Vallejo – drammaturgo spagnolo
 Boris Vallejo – illustratore e pittore peruviano
 Camila Vallejo – politica e attivista cilena, deputata del Congresso Nazionale del Cile
 César Vallejo – poeta peruviano
 Demetrio Vallejo – attivista e politico messicano
 Fernando Vallejo – scrittore, saggista, regista, sceneggiatore e biografo colombiano naturalizzato messicano
 Francisco Vallejo Pons – scacchista spagnolo
 Jesús Vallejo – calciatore spagnolo
 Manu Vallejo – calciatore spagnolo
 Virginia Vallejo – scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva colombiana